Markovits
 Anouk Markovits (1952-), architecte, publie en anglais, en 2012 I am forbidden, l'histoire de sa vie, sous la forme d'un roman, traduit en français en 2013, sous le titre Je suis interdite. 
 Kálmán Markovits (1931-2009), joueur et entraîneur de water-polo hongrois. Il est le mari de la handballeuse Márta Balogh avec laquelle il a un fils, le joueur de tennis László Markovits. Il est aussi l'ex-mari de la nageuse Katalin Szőke1.
 László Markovits (1970-), joueur de tennis professionnel hongrois, spécialiste du double. Il est le fils du joueur de water-polo Kálmán Markovits et de la handballeuse Márta Balogh.

Patronyme juif